Dans la mythologie grecque, Asteria (/ə'stɪəriə/, grec ancien : Ἀστερία, « étoiles, l'étoilée ») était un nom attribué aux personnes suivantes :

 Asteria, fille des Titans Céos et Phébé.
 Asteria ou Astris, fille d' Hélios et Clymène ou Ceto, l'une des Héliades . Elle épousa le dieu de la rivière Hydaspes (la rivière Jhelum actuelle) et devint la mère de Deriades, roi de l'Inde.
 Asteria, une des Danaïdes, filles de Danaus qui, à une exception près, ont assassiné leurs maris lors de leur nuit de noces. Elle était, brièvement, la mariée de Chaetus.
 Asteria, l'une des Alcyonides . Avec ses sœurs, elle se jeta dans la mer et fut transformée en martin - pêcheur.
 Asteria, fille d' Hydeus, était la mère d' Hydissos par Bellerophon. Son fils est connu pour avoir fondé une ville en Carie qui porte son nom.
 Asteria, fille de Coronus, et Apollo étaient des parents possibles du voyant Idmon.
 Asteria  ou Asterodia, mère de Crisus et Panopeus par Phocus.
 Asteria, fille de Teucer et Eune de Chypre .
 Asteria, la neuvième Amazone tuée par Héraclès quand il est venu chercher la ceinture d' Hippolyte.
 Asteria, une jeune fille athénienne et l'une des victimes sacrificielles potentielles du Minotaure, représentée sur un vase.

Christoph Willibald Gluck a donné le nom d'Asteria à l'un des personnages de son opéra de 1765 Telemaco, bien que le nom ne figurait pas dans l'Odyssée d'Homère sur lequel l'opéra était basé.

Notes et références

Bibliographie
 Diodorus Siculus,  The Library of History traduite par Charles Henry Oldfather . Douze volumes. Bibliothèque classique de Loeb . Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; Londres: William Heinemann, Ltd. 1989. Vol. 3. Livres 4.59 – 8. Version en ligne sur le site Web de Bill Thayer
 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica. Vol 1-2 . Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. dans aedibus BG Teubneri. Leipzig. 1888–1890. Texte grec disponible à la bibliothèque numérique Perseus .
 Hesiod, Theogony from The Homeric Hymns and Homerica avec une traduction en anglais de Hugh G. Evelyn-White, Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1914. Version en ligne à la bibliothèque numérique Perseus. Texte grec disponible sur le même site Web .
 Pseudo-Apollodorus, The Library avec une traduction en anglais par Sir James George Frazer, FBA, FRS en 2 volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1921. Version en ligne à la bibliothèque numérique Perseus. Texte grec disponible sur le même site Web .
 Stephanus of Byzance, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, édité par August Meineike (1790-1870), publié en 1849. Quelques entrées de cet important manuel ancien des noms de lieux ont été traduites par Brady Kiesling. Version en ligne sur le Topos Text Project. 

Amazone
Océanide